Гедда:
 Гедда (дворянский род):
 Гедда, Михаил Фёдорович (1818—1862) — русский государственный деятель
 Гедда, Николай (1925—2017) — шведский оперный певец (тенор).
 «Гедда Габлер» — пьеса Генрика Ибсена
 (207) Гедда — астероид